U9 steht für:

 eine Kindervorsorgeuntersuchung

U9 bezeichnet folgende U-Bahn-Linien:

 U-Bahn-Linie U9 (Berlin)
 U-Bahn-Linie 9 (Frankfurt), siehe U-Bahn-Strecke D (Frankfurt am Main)
 U9-Spange (U-Bahn München), geplante Erweiterung des Netzes der U-Bahn München

U 9 ist der Name folgender U-Boote:

 SM U 9 (1910–1919), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 9 (Kriegsmarine) (1935–1946), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 9 (Bundeswehr) (1967–1993), ein U-Boot der Deutschen Marine

U9